David Rattray ist der Name folgender Personen: 

* David Rattray (Fußballspieler) (fl. 1880er), irischer Fußballspieler 
 David Rattray (Historiker) (1958–2007), südafrikanischer Historiker